Station Gillingham (Dorset), een spoorwegstation van National Rail in Gillingham, North Dorset in Engeland
 Station Gillingham (Kent), een spoorwegstation van National Rail in Gillingham, Medway in Engeland